Скотсвил има више значења:
 Скотсвил (Вирџинија)
 Скотсвил (Тексас)
 Скотсвил (Њујорк)
 Скотсвил (Канзас)
 Скотсвил (Кентаки)